2 miejscowości w Polsce: 
 Żarczyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia 
 Żarczyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa